Министр внутренних дел Болгарии () — министерский пост в правительство Болгарии, отвечающий за вопросы внутренней безопасности, миграции и борьбу с преступностью. Возглавляет Министерство внутренних дел Болгарии.

Министры

Министры внутренних дел (1879-1912)

Министры внутренних дел и здравоохранения (1912-1944)

Министры внутренних дел (1944-1968)

Министры внутренних дел и государственной безопасности (1968-1969)

Министры внутренних дел (1969-…)

Ссылки 
 Официальный сайт